Die jungen Ärzte ist der Name folgender Fernsehserien:

 Grey's Anatomy – Die jungen Ärzte, US-amerikanische Dramedy/Krankenhausserie des Fernsehsenders ABC (seit 2005)
 Die jungen Ärzte (Reportagereihe), deutsche Reportagereihe des Fernsehsenders VOX (2012)
 In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte, deutsche Ärzte-/Krankenhausserie des Fernsehsenders Das Erste (seit 2015)